Сегев-Шалом — (, , Шукейб-ас-Салам) — бедуинский населённый пункт в Южном округе Израиля. Его площадь составляет 5,981 дунамов.

Основан в 1979 году как деревня в рамках плана заселения кочевников в постоянные населённые пункты, специально построенных для них (Рахат, Тель-Шева, Хура, Кусейфе, Арара, Лакия и Сегев-Шалом), в 1996 году приобрёл статус местного совета.

Название посёлка связано с протекающим рядом ручьём Сгив и с подписанием мирного договора с Египтом в год его основания.

Население 

График роста населения Сегев-Шалом:

</center>

Примечания 

Бедуинские населённые пункты Израиля